Кинич-Тахаль-Чак — правитель Саальского царства со столицей в Наранхо.

Биография 
Кинич-Тахаль-Чак является преемником Наац-Чан-Ака.

Кинич-Тахаль-Чак упоминается на своей расписной тарелке. По стилю её относят к первой половине VI века. На тарелке написано его имя.

Его преемником стал Ах-Восаль-Чан-Кинич.

Примечания 

Правители Америки VI века
Правители Саальского царства